Whiskey for the Holy Ghost  () — второй сольный альбом американского рок-музыканта Марка Ланегана, изданный в 1994 году.

Информация об альбоме 
Запись нового альбома протекала крайне медленно, отчасти из-за проблем с продюсированием, отчасти из-за наркотической зависимости музыканта. Тем не менее, звучание Whiskey for the Holy Ghost свидетельствует о растущем профессионализме Ланегана как композитора и вокалиста. Тексты Марка представляют собой исследования тёмных сторон человека (например, «Borracho» или «Pendulum») и демонстрацию красоты уязвимости («The River Rise», «Carnival», «Riding The Nightingale»). В записи «Borracho» принял участие Дэн Питерс из сиэтлской группы Mudhoney. Песня «The River Rise» вошла в документальны фильм «Hype!», повествующий о начале 1990-х и эпохе гранжа.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Ланеган — вокал, гитара
 Майк Джонсон — орган, акустическая гитара, бас-гитара, губная гармоника, фортепиано, электрогитара, бэк-вокал, слайд-гитара
 Марк Пикерел — ударные
 Курт Федора — бас-гитара
 Фрэнк Коди — орган, фортепиано
 Тэд Дойл — ударные
 Джей Маскис — ударные
 Дэйв Крюгер — скрипка
 Майк Стинетт — саксофон
 Фил Спаркс — бас-гитара
 Тэд Трэвелла — фортепиано
 Джастин Уильямс — орган
 Криша Огерот — бэк-вокал
 Салли Бэрри — бэк-вокал
 Дэн Питерс — ударные

Примечания

Ссылки 
 Discogs

Альбомы 1994 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы Sub Pop